Мішель () — французька власна назва.

Прізвище 

 Алексіс Мішель — американський співак
 Анрі Мішель — французький футболіст
 Джеймс Мішель — президент Сейшельських Островів
 Луї Мішель — бельгійський політик
 Шарль Мішель — прем'єр-міністр Бельгії

Інше 
 1348 Мішель — астероїд головного поясу
 1376 Мішель — астероїд головного поясу